Molitor är ett tyskt efternamn, som är känt i Sverige sedan 1600-talet. Den 31 december 2018 var  69 personer bosatta i Sverige med efternamnet Molitor. Två män hade vidare namnet som förnamn.

Personer med efternamnet Molitor
 Christopher Molitor, flera apotekare i Stockholm
 Christopher Molitor den äldste (död 1675)
 Christopher Molitor d.ä.  (1664–1697)
 Christopher Molitor d.y.  (1691–1736)
 Karl Molitor (1920–2014), schweizisk alpin skidåkare
 Katharina Molitor (född 1983), tysk spjutkastare
 Oscar Molitor (1889–1970), svensk målare
 Violet Molitor (1899–1996), svensk skådespelare
 Ylva Molitor-Gärdsell (född 1958), svensk akvarellmålare

Se även
 Molitors malmgård, malmgård i Stockholm från 1600-talet
 Piscine Molitor, badanläggning i Paris, från 1929, moderniserad på 2010-talet

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn